Wiki Loves Monuments — ежегодный международный фотоконкурс, проводимый в сентябре википедистами
 Wolf-Lundmark-Melotte — неправильная галактика, обнаружена в 1909 году